Gorlice – miasto w województwie małopolskim
 Gorlice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim
 Gorlice – dawna gromada w powiecie gorlickim w województwie podkarpackim
 Gorlice – stacja kolejowa w Gorlicach, w województwie małopolskim
 Gorlice (Vyšehrad)

Zobacz też 
 Bitwa pod Gorlicami
 Dekanat Gorlice
 Ekstrim Gorlice
 Gorlice Glinik
 Gorlice Zagórzany
 MS Gorlice